Sabre kan henvise til følgende flytyper:

 North American F-86 Sabre
 North American F-100 Super Sabre

Se også
Jagerfly
Kampfly
Militærfly